Горбуша — вид риби роду Тихоокеанський лосось родини Лососеві

Горбуша — присілок, Білозерський район, Вологодська область
 Горбуша — селище, Богородський міський округ, Московська область